«Вайна́х» — российский футбольный клуб из города Шали. Основан в 1974 году. На уровне команд мастеров выступал в 1991—1992 годах (во Второй низшей лиге СССР и Второй лиге России). С 2006 года выступает в чемпионате Чеченской Республики (Четвёртый дивизион России).

История 
Футбольный клуб «Вайнах» был создан в ноябре 1972 года, спонсором команды было предприятие «Аргунводпром». Основателем футбольной команды "Вайнах" был секретарь партийной организации АКСМиС который в  последствии был переименован в "Аргунводпром" Шемилев Султан Мовладинович,  Алханов Хайдар и Лепиев Алу являлись воспитанниками Шемилева Султана Мовладиновича. За создание и присвоение названия ФК "Вайнах" Секретарь партийной организации Шемилев С.М. решением бюро Шалинского РК КПСС был освобожден от занимаемой должности секретаря партийной организации "Аргунводпром" обвинив его в разжигании национальной розни. Однако Шемилев С.М   написал в "Литературную газету" в 1973 году, после чего в ЧИАССР приехали корреспонденты из "Литературной газеты", изучив материалы присвоения названия ФК "Вайнах". Корреспонденты "Литературной Газеты" выпустили статью оправдывающую действия Шемилева С.М.  слово Вайнах было направленно в "национальный" факультет ЧГУ  где был сделан перевод слова как "Наши Люди". После определенных процедур Шемилев С.М. был восстановлен в должности партийного секретаря "Аргунводпром". Всю свою сознательную жизнь, все силы и средства в свое основное время Шемилев С.М. отдавал  ФК "Вайнах". Как то на тот момент министр по спорту ЧИССР Алханов А. на день создания ФК "Вайнах" выступил о том что основателем команды был секретарь "Аргунводпром" Шемилев С.М. и вложил большой вклад в развитие ФК Вайнах за что были благодарны Лепиев А. Дакаев И. и остальные ветераны ФК "Вайнах". Главным тренером был Борис Каюшников, мастер спорта СССР, ветеран команды «Терек», работавший в разные годы тренером «Динамо» (Махачкала) и «Терек» (Грозный). Выступая в чемпионате Чечено-Ингушской АССР, клуб становился семикратным чемпионом республики (1974, 1975, 1980, 1981, 1984, 1985, 1989) и трехкратными обладателем Кубка республики (1982, 1984, 1987). В главной республиканской команде «Терек» в разное время играли воспитанники «Вайнаха». Главными тренерами работали известные в республике и за её пределами специалисты Хайдар Алханов, Борис Каюшников. Шалинцы участвовали в розыгрыше Кубка России среди команд производственных коллективов. По ходатайству Федерации футбола республики Федерацией футбола СССР в 1991 году команде «Вайнах» было представлено право впервые выступать в чемпионате страны во второй лиге в четвёртой зоне. С 2006 года играет в чемпионате Чеченской Республики по футболу.

В 2017 и 2019 годах году клуб принимал участие в первенстве Третьего дивизиона (ЛФК). В 2019 году также принял участие в розыгрыше Кубка России сезона 2019/2020 годов: 20 июля в домашнем матче 1/256 финала проиграл владикавказской «Алании» — 1:3.

1 июня 2020 года появилась информация, что «Вайнах» может принять участие в Первенстве ПФЛ сезона 2020/21, а также войти в структуру грозненского «Ахмата».

Спонсоры и экипировка 
  — АНО «Vainah»
  — Adidas

История названий 
 1972—1991 — «Вайнах» Шали
 1992—1993 — «Машиностроитель» Грозный
 с 1994 — «Вайнах» Шали

Шалинский «Вайнах» не стоит путать с одноимённой командой из Аргуна — города, находящегося на расстоянии 19 км от Шали. Оба клуба играют в чемпионате Республики, в 2019 году также — в Третьем дивизионе в зоне ЮФО/СКФО.

Достижения 
СССР
 Чемпионат Чечено-Ингушской АССР
  Чемпион: 1974, 1975, 1980, 1981, 1984, 1985, 1989.
 Кубок Чечено-Ингушской АССР
  Обладатель: 1982, 1984, 1987.
Россия
 Третий дивизион, ЮФО/СКФО
  2-е место: 2017, 2019
 Чемпионат Чеченской Республики
  Чемпион: 2010, 2011, 2013, 2015, 2019
  2-е место: 2009, 2012, 2014, 2016, 2017
  3-е место: 2008, 2018
 Кубок Чеченской Республики
  Обладатель: 2006, 2013, 2014, 2016
 Суперкубок Чеченской Республики	
  Обладатель: 2011, 2013, 2015, 2017
 Лига чемпионов ЮФО/СКФО
  Победитель: 2019

Выступления на уровне команд мастеров

Главные тренеры 
По данным footballfacts.ru.

 Каюшников, Борис Дмитриевич — 1973—1975
 Алханов, Хайдар Минералович — март 1990 — декабрь 1991 (?)
 Каюшников, Борис Дмитриевич — 1991
 Гриднев, Сергей Николаевич — 1992
 Далиев, Муслим Мурдалович — 2009—2011
 Тазабаев, Султан Хумидович — 2019 — июнь 2021

Известные игроки 
  Иса Байтиев
  Тимур Джабраилов
  Адам Исмаилов
  Заур Садаев
  Дени Гайсумов
  Ризван Садаев

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 Вайнах (Шали, Россия) на сайте Wildstat.ru
 Вайнах (Шали, СССР) на сайте Wildstat.ru
Официальный аккаунт ФК Вайнах в социальной сети Instagram

Футбольные клубы России
Шали
Спортивные клубы Чечни
Автономные некоммерческие организации РФ
Футбол в Чечне